Drantum ist der Name folgender Ortschaften:
 Drantum (Emstek), Ortsteil der Gemeinde Emstek im Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen
 Drantum (Melle), Ortsteil der Stadt Melle im Landkreis Osnabrück, Niedersachsen

Drantum bezeichnet ferner:
 Drantum (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht